Vinitsa, een dorp in de Bulgaarse oblast Plovdiv
Vinica (Kroatië), een gemeente in Kroatië
Vinica (Noord-Macedonië), een stad in Noord-Macedonië
Vinica (Slovenië), een plaats in Slovenië
Vinica (Slowakije), een gemeente in Slowakije